Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, porozumienie gospodarcze pomiędzy kilkoma państwami Ameryki Łacińskiej
 ALBA, synchrotron zlokalizowany na przedmieściach Barcelony w Hiszpanii

Miejscowości:
 Alba, miasto we Włoszech
 Alba Adriatica, gmina we Włoszech
 Alba Fucens,  miasto we Włoszech
 Alba Longa, dawna osada we Włoszech

Zobacz też
 Elba